Байра́мов (Байра́мова) — тюркская фамилия. Женская форма фамилии — .

Известные носители 
 Байрамов, Абдулла Салим оглы (1912—1977) — советский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР (1955—1958).
 Байрамов, Алай (род. 1966) — советский и азербайджанский футболист.
 Байрамов, Али Байрам оглы (1889—1920) — азербайджанский революционер.
 Байрамов, Амангельды Овезович (род. 1942) — туркменский государственный деятель, дипломат.
 Байрамов, Афган Шахин оглы (род. 1983) — азербайджанский тяжелоатлет, чемпион Европы 2012.
 Байрамов, Ахняф Арсланович (1923—2010) — башкирский поэт и прозаик, журналист.
 Байрамов, Байрам Салман оглы (1918—1994) — народный писатель Азербайджанской ССР (1984).
 Байрамов, Бахлул Гусейн оглы (1927—1995) — советский азербайджанский строитель, Герой Социалистического Труда (1971). 
 Байрамов, Вагиф Дейрушевич (род. 1957) — российский социолог.
 Байрамов, Владимир Караджаевич (род. 1980) — российский и туркменский футболист.
 Байрамов, Вюгар Ибад оглы (род. 1975) — азербайджанский экономист, государственный деятель.
 Байрамов, Габиб Абдулгусейн оглы (1926—1994) — тарист, Народный артист Азербайджанской ССР (1989). 
 Байрамов, Гаджи Ага Байрам Али оглы (род. 1935) — советский железнодорожник, депутат Верховного Совета СССР.
  
 Герасим (Байрамов) (в миру Георгий Димитров Байрамов; 1860—1918) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Струмишский.
 Байрамов, Джумагельды (род. 1960) — туркменский политик, министр строительства в 2010—2013 гг.
 Байрамов, Доврангельды Карьягдыевич (?—?) — туркменский государственный деятель.
 Байрамов, Дурды Байрамович (1938—2014) — туркменский художник, педагог и фотограф.
 Байрамов, Исмаил Халилович (1900—1945) — Герой Советского Союза.
 Байрамов, Камал Бахрам оглы (род. 1985) — азербайджанский футболист.
 Байрамов, Камил Камал оглы (род. 1972) — советский и азербайджанский футболист, тренер.
 Байрамов, Камран Фархад оглы (род. 1979) — депутат Милли Меджлиса — парламента Азербайджана.
 Байрамов, Мульки (1909—1965) — Герой Советского Союза.
 Байрамов, Муса Худа Керим оглы (1901—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Байрамов, Мустафа Жаферович (род. 1964) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Байрамов, Назар Караджаевич (род. 1982) — туркменский футболист.
 Байрамов, Нурберды (1912—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Байрамов, Нуру Юсиф оглы (род. 1963)  — азербайджанский медик.
 Байрамов, Нуры (1933—1993) — туркменский поэт и писатель, переводчик.
 Байрамов, Орхан Этибар оглы (род. 1985) — азербайджанский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Байрамов, Рафик Ясинович (род. 1972) — азербайджанский государственный деятель.
 Байрамов, Ровшан Джаннет оглы (род. 1987) — азербайджанский борец.
 Байрамов, Руслан Фаталиевич (род. 1969) — российский предприниматель, менеджер, меценат.
 Байрамов, Салимхан Вугар оглы (1998—2020) —  военнослужащий ВС Азербайджана.
 Байрамов, Самир Джафар оглы (род. 1999) — российский футболист.
 Байрамов, Солтанага Мехмет оглы (1936—1993) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Байрамов, Туран Ровшан оглы (род. 2001) — азербайджанский борец.
 Байрамов, Фуад Гасан оглы (род. 1994) — азербайджанский футболист.
 Байрамов, Ханоглан Вели оглы (1933—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Байрамов, Шукюр Мамед оглы (1928—?) — советский азербайджанский энергетик, Герой Социалистического Труда (1966).
 Байрамов, Ярлы (1942—2013) — туркменский художник.



См. также